Pico Troncado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerro Pico Truncado, kulle, Santa Cruz, 
 Pico Truncado, ort, Santa Cruz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar